Алексей Лопа́тин:
 Лопатин, Алексей Васильевич (1915—1941) — Герой Советского Союза, лейтенант-пограничник.
 Лопатин, Алексей Владимирович (род. 1971) — российский учёный, директор Палеонтологического института им. А. А. Борисяка.
 Лопатин, Алексей Степанович (1870 — ?) — крестьянин, депутат Государственной думы II созыва от Харьковской губернии.